Wacław Szklarski (1925–2021) – generał dywizji Wojska Polskiego
 Wacław Szklarski (ur. 1934) – aktor teatralny i filmowy